Karsk (gromada w powiecie inowrocławskim)
 Karsk (gromada w powiecie nowogardzkim)